Pfarrkirche Gerersdorf steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche Gerersdorf (Niederösterreich) in der Gemeinde Gerersdorf, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Pfarrkirche Gerersdorf bei Güssing in der Gemeinde Gerersdorf-Sulz, Bezirk Güssing, Burgenland